Pion (schaken), een schaakstuk
Pion (spel), een onderdeel van spellen gebruikt om over het speelbord te verplaatsen
Pion (zeiljacht), een zeiljacht van een Nederlandse eenheidsklasse
Pion (natuurkunde), een subatomair deeltje
Pion (gymnastiek), een houten stuk speelgoed in gymzalen in scholen
Pion (geslacht), een geslacht van sluipwespen (familie Ichneumonidae)
Project Interuniversitaire Olympiade Natuurkunde, een jaarlijkse natuurkundewedstrijd voor teams van studenten van de Nederlandse bèta-faculteiten.
 Verkeerspion (officieel pylon) of verkeerskegel voor het in samenwerking met een schrikhek met bebording en/of Verkeersregelaar vrijhouden en afzetten van wegen of paden (meestal gedeeltelijk), vaak ook voor het waarschuwen van het verkeer op een gevaarlijke situatie met een maximale duur van 24-uur.
Iemand die opdrachten uitvoert van personen die liever achter de schermen blijven.
Een pion, ook cassette van het tandwiel genoemd, is onderdeel van het versnellingsmechaniek van een fiets en zit bijvoorbeeld op een racefiets en mountainbike of toerfiets met meerdere versnellingen.